Структу́ра (от  «строение, устройство; связь или расположение составных частей»):

Основное значение 
 Структура — определённая взаимосвязь, взаиморасположение составных частей, строение, устройство чего-либо.

Другие значения (используются наряду с основным)

В философии 
 Структура — совокупность связей между частями объекта.

В физике 
 Тонкая структура — группа близких уровней энергии и спектральных линий, различающихся из-за спин-орбитального взаимодействия.
 Сверхтонкая структура — группа близких уровней энергии и спектральных линий, различающихся из-за взаимодействия магнитных моментов электронов и ядер.

В химии 
 Химическая структура, пространственное упорядочение атомов и связей в молекуле
 Структура белков
 Пространственное упорядочение ионов, атомов или молекул в конденсированном состоянии
 Кристаллическая структура
 Структура жидкостей и стёкол

В математике 
 Математическая структура — какой-либо новый объект, вводимый на некотором множестве, свойство элементов множества.
 Алгебраическая структура
 Топологическая структура
 Структура (дифференциальная геометрия)

В информатике 
 Структура — тип данных: запись, состоящая из нескольких переменных (или констант) разного типа.
 Структура данных — программная единица, позволяющая хранить и обрабатывать множество однотипных и/или логически связанных данных в вычислительной технике.

В материаловедении 
 Структура — материал или предмет, обладающий структурой в основном значении, т. е. состоящий из областей или слоёв разных веществ, расположенных специальным образом.

В науках о Земле 
 Структура в петрографии — набор признаков горной породы, включающий в себя степень кристалличности, размеры и формы кристаллов, их взаимоотношения с другими кристаллами и вулканическим стеклом, а также внешние особенности отдельных минеральных зёрен и их агрегатов.
 Структура в структурной геологии и тектонике — пространственная форма залегания горных пород.

Структура